Okręty US Navy o nazwie USS "Lapon":

 Pierwszy "Lapon" (SS-260) był okrętem podwodnym typu Gato, który był w służbie w latach 1943-1975.
 Drugi "Lapon" (SSN-661) był okrętem podwodnym typu Sturgeon, który był w służbie w latach 1967-1992.

Lapon